Дупката може да се отнася за:

 Дупката, резерват в Западните Родопи, България
 Дупката, защитена местност и пещера в Източните Родопи, България
 „Дупката“ (The Hole) – филм от 2009 г.